Platte – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska
 Platte – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri
 Platte – wyspa w Republice Seszeli, w archipelagu Wysp Zewnętrznych

Miejscowości w USA:
 Platte – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
Gminy w USA:
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Platte (ang. Platte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Platte (ang. Platte County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Platte (ang. Platte County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Platte (ang. Platte County) – w stanie Wyoming